Антони́на Попо́ва: Попова, Антонина Леонардовна (Ржевская; 1861—1934) — русская художница.
 Попова, Антонина Николаевна (Золотухина; род. 1935) — советская метательница диска, преподаватель.